Cheongju FC ist die allgemeine Bezeichnung für mehrere Fußballvereine aus der Stadt Cheongju speziell:

 Cheongju FC (2002), ein Verein der zuletzt in der K3 League Advance spielte. Der Verein existierte von 2002 bis 2018. 
 Cheongju City FC, ein Verein der zuletzt in der K3 League Advance spielte. Der Verein existierte von 2016 bis 2018. 
 Cheongju FC (2019), ein Verein der aus den ehemaligen Cheongju FC und dem Cheongju City FC fusioniert wurde. Der Verein spielt in der K3 League Advance und existiert seit 2019.